Преградная:

 Преградная — административный центр Урупского района Карачаево-Черкесии.
 Преградная — остров-коса архипелага Северная Земля.